

Codici
LBP – codice valutario ISO 4217 della Lira libanese (o sterlina), valuta del Libano
LBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Long Banga, Malaysia

Videogiochi
LBP – abbreviazione di LittleBigPlanet

Altri progetti